

Saints 
Saint Alban désigne plusieurs saints chrétiens connus sous le nom d' :

 Alban de Verulamium  (), le premier martyr d'Angleterre ; fêté le 22 juin ;
 Alban de Mayence (+ vers 400 ou 406), martyr de Mayence ; fêté le 21 juin ;
 Alban-Barthélémy Roe (1583-1642), prêtre anglais, un des quarante martyrs d'Angleterre et du pays de Galles, canonisé en 1970.

Saint Abban désigne deux saints irlandais distincts parfois improprement appelés Alban et souvent confondus :
 Abban de Moyarney, ou Alban (), évêque en Irlande ; neveu de saint Ibar, fêté le 16 mars ;
 Abban de Rosglas, ou Alban (), abbé en Irlande ; neveu de saint Kévin, fêté le 27 octobre.

Hôpital 
 Saint-Alban est le nom sous lequel est connu le Centre hospitalier François-Tosquelles (situé dans la commune de Saint-Alban-sur-Limagnole en Lozère). Il est considéré comme le lieu de naissance de la psychothérapie institutionnelle en France sous l'impulsion de François Tosquelles et Lucien Bonnafé.

Références 

Alban